XVO steht für:
 Vesoul Frotey Airport (IATA-Code), Flughafen von Vesoul, Region Bourgogne-Franche-Comté, Département Haute-Saône, Frankreich 

xvo steht für:
 Volskische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Volsker

Abkürzung